Le riyal (parfois orthographié rial, en arabe : ريال) est la monnaie de plusieurs pays :

 Riyal qatarien, monnaie officielle du Qatar ;
 Riyal saoudien, monnaie officielle de l'Arabie saoudite ;
 Riyal yéménite, monnaie officielle du Yémen.

Voir aussi 
 Rial.